Eiona är ett släkte av svampar. Eiona ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Eiona